Samuel Takáč (né le  à Poprad en Slovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Poprad, il joue ses premiers matchs en senior dans l'Extraliga slovaque en 2009-2010 avec la sélection Orange des moins de 20 ans. De 2015 à 2018, il évolue dans le championnat de France. Takáč remporte la Ligue Magnus 2016 avec les Rapaces de Gap et la Coupe de France 2018 avec les Lions de Lyon. Il ajoute à son palmarès l'Extraliga slovaque 2022 avec le HC Slovan Bratislava.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 durant lesquels la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
2017 : remporte le trophée Charles-Ramsay du meilleur pointeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || HK Orange 20 || Extraliga slovaque || 21|| 2|| 5|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 15|| 2|| 0|| 2|| 4|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || HK Orange 20 || Extraliga slovaque || 18|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 47|| 3|| 8|| 11|| 38|| 6|| 0|| 0|| 0|| 26
|-
| 2012-2013 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 56|| 2|| 13|| 15|| 53|| 7|| 2|| 3|| 5|| 35
|-
| 2013-2014 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 54|| 7|| 16|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Dukla Michalovce || 1.liga slovaque || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| 2014-2015 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 56|| 9|| 28|| 37|| 32|| 12|| 1|| 9|| 10|| 6
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 22|| 6|| 9|| 15|| 6|| 11|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
| 2016-2017 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 43|| 24|| 37|| 61|| 36|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 42|| 15|| 25|| 40|| 58|| 6|| 5|| 8|| 13|| 4
|-
| 2018-2019 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 57|| 18|| 17|| 35|| 14|| 12|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 50|| 16|| 18|| 34|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Dukla Michalovce || Extraliga slovaque || 46|| 9|| 20|| 29|| 28|| 11|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2021-2022 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 36|| 13|| 31|| 44|| 26|| 17|| 8|| 11|| 19|| 12
|-
| 2022-2023 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2022 || align=left|Jeux olympiques || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| +3|| align=left|  Médaille de bronze
|-
| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 3|| 6|| 0|| +1|| align="left"| Huitième place

Références

Naissance en décembre 1993
Naissance à Poprad
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Joueur du HK Michalovce
Joueur du HK Poprad
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du HC Slovan Bratislava
Gagnant du trophée Charles-Ramsay